Las Chacritas bezeichnet:

 Las Chacritas (Catamarca), Ort in Argentinien
 Las Chacritas (Mendoza), Distrito in Argentinien
 Las Chacritas (San Juan), Ort in Argentinien